Allegro, Allegro.pl - est la plus grande plateforme de commerce en ligne en Pologne.

Histoire 
En , Allegro annonce l'acquisition de Mall, une entreprise tchèque de commerce en ligne, pour  d'euros.

Références 

Entreprise ayant son siège en Pologne